Сеннер'юск () — данський футбольний клуб з міста Гадерслев.

Історія 
Спортивний клуб «Сенюске» створений в 1 січня 2004 та об'єднував команди з футболу, хокею та гандболу.

У чемпіонаті 2015/16 команда з Гадерслева посіла найвище місце в історії клубу друге та кваліфікувався до Ліги Європи 2015/16.

Досягнення 
 Віце-чемпіон Данії (1): 2016.
 Володар Кубка Данії (1): 2020.

Статистика виступів

Єврокубки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Сторінка ФК 

Футбольні клуби Данії
Футбольні клуби, засновані 2004
Гадерслев